Чемпионат России по международным шашкам среди мужчин 2000 года в классической программе прошёл в городе Краснокамск 15-26 июля. Одновременно проходил женский чемпионат. Средний рейтинг турнира — 2585. Норма гроссмейстера России — 17 очков.

Призёры 
 — Александр Георгиев

 — Андрей Калмаков

 — Мильшин Владимир

Таблица

Литература 
Чемпионат России по стоклеточнным шашкам среди мужчин 2000 года//ж. Шашечный мир, № 3-2000, С.32

Ссылки 
 Результаты на сайте KNDB 

Чемпионаты России по международным шашкам среди мужчин
Июль 2000 года
Чемпионаты России в 2000 году
2000 год в шашках
Спортивные соревнования в Краснокамске
2000 год в Пермском крае